Странджа може да се отнася до:

 Странджа – планина в Югоизточна България и Северозападна Турция;
 Странджа – село в област Ямбол, България;
 „Странджа“ – природен парк в планината Странджа в България;
 „Странджа“ – организация на тракийските емигранти в България, съществувала от 1896 до 1900 г.;
 „Странджа“ – местен комитет на ВМОРО в Малко Търново;
 Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, фолклорен ансамбъл в Бургас, България;
 „Странджа“ – ежегоден международен турнир по аматьорски бокс за мъже, провеждащ се в Пловдив, България;
 Странджа – градче във вилает Истанбул, Турция;
 „Странджа“ – вестник излизал в периода (1896 – 1899);

Вижте също 
 Никола Странджата, български революционер, описан от Иван Вазов в „Немили-недраги“ и „Хъшове“;
 Михаил Радев Странджата, български революционер, деец на ВМОРО
 Странджа-Металург (Средец), Футболен клуб от град Средец.